Villa Edelweiß steht für:

 Villa Edelweiß (Radebeul), Villa in Radebeul, Sachsen
 Villa Edelweiß, Villa in Immenstadt im Allgäu, Bayern, siehe Immenstadt im Allgäu  #Historische Stadthäuser
 Villa Edelweiß, Gebäude in Pörtschach am Wörther See, Kärnten, siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Pörtschach am Wörther See #Q37828990